Scania 113 är en serie lastbils- och busschassin/bussar med 11-litersmotorer tillverkade av Scania. I denna serie ingår:

Busschassin

Scania F113
Scania K113
Scania L113
Scania N113
Scania S113

Bussar

Scania CK113
Scania CL113
Scania CN113

Lastbilar

Scania G113
Scania P113
Scania R113
Scania T113

Se även

Scania 3-serie
Scania 3-serie (buss)
Scania 110
Scania 111
Scania 112
Scania 114